Гурам Кашия (; , Тбилиси, Грузинская ССР, СССР) — грузинский футболист, защитник клуба «Слован» (Братислава) и сборной Грузии.

Биография

Клубная карьера 
Кашия начал свою карьеру в «Динамо» (Тбилиси). В период с 2006 по 2010 год Гурам провёл в составе клуба 91 матч и забил 12 мячей. В своём последнем полном сезоне в чемпионате Грузии он сыграл в 33 матчах и забил 8 голов.

В конце августа 2010 года Кашия перешёл в «Витесс», после того как президентом клуба стал Мераб Жордания. 18 сентября он дебютировал в домашнем матче против НАК Бреда. Гурам вышел в стартовом составе, заменив травмированного во время разминки Франка ван дер Стрёйка.

29 марта 2011 года Кашия продил контракт с «Витессом» до 2013 года с опцией продления.

Перед началом сезона 2011/12 Гурам получил капитанскую повязку.

22 марта 2012 года он продлил контракт с клубом до середины 2016 года.

14 июня 2018 года Кашия перешёл в клуб MLS «Сан-Хосе Эртквейкс», подписав многолетний контракт. В американской лиге он дебютировал 25 июля в матче против «Сиэтл Саундерс». В июле 2019 года Кашия получил грин-карту и в MLS перестал считаться иностранным игроком. По окончании сезона 2020 «Сан-Хосе Эртквейкс» не стал продлевать контракт с Кашией.

3 марта 2021 года Кашия подписал с «Локомотивом» из Тбилиси годичный контракт.

17 июня 2021 года Кашия перешёл в словацкий «Слован», подписав однолетний контракт.

Карьера в сборной 
Гурам Кашия с 2009 года играет за национальную сборную Грузии.

Статистика выступлений 
По состоянию на 29 октября 2021

Достижения

Клубные 
 «Витесс»
 Обладатель Кубка Нидерландов: 2016/17

Личные 
 Футболист года в Грузии (2): 2012, 2013

Личная жизнь 
Старший брат — Шота (род. 1984), также профессиональный футболист.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Грузии
Игроки сборной Грузии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Грузии по футболу
Игроки ФК «Динамо» Тбилиси
Игроки ФК «Витесс»
Игроки ФК «Сан-Хосе Эртквейкс»
Игроки ФК «Локомотив» Тбилиси
Игроки ФК «Слован» Братислава